Давле́тово, Давле́т () — сельские населённые пункты в Башкортостане.

 Давлетово — деревня, Абзелиловский район
 Давлетово — деревня, Баймакский район